Роза Робота (; 1921, Цеханув, — 6 января 1945, Освенцим) — еврейская подпольщица, действовавшая в Освенциме, участница движения «Ха-шомер ха-цаир».

Биография 
Родилась в польском Цехануве, была дочерью мелкого лавочника. В родном городе участвовала в сионистской деятельности. Была отправлена в Освенцим в 1942 году, став одной из первых узниц женского лагеря Биркенау (известного также как Аушвиц-II). Она была оставлена в живых для работы, а другие члены её семьи были убиты в газовой камере.

С 1943 года стала участвовать в лагерном Сопротивлении. В 1944 году Роза участвовала в контрабанде взрывчатки в лагерь с оружейной фабрики, где она работала. Взрывчатка, проносимая малыми порциями, затем была использована в восстании зондеркоманды, которое произошло в октябре. Восставшие уничтожили один из крематориев, вывели из строя газовую камеру и затем приняли бой, в ходе которого все кроме одного из них погибли. 

Робота и три другие молодые женщины были схвачены немцами. Она была единственной, кто обладал информацией о подпольной сети Сопротивления в лагере, но, несмотря на пытки, продолжавшиеся в течение двух месяцев, не выдала ни одного имени. 

6 января 1945 года, всего за 11 дней до освобождения Освенцима, Роза Робота и три другие женщины были повешены..

Память 
 Монумент в Яд ва-Шем в Иерусалиме

Примечания

Ссылки 
 Роза Робота на официальном сайте Яд-ва-Шем

Еврейское сопротивление в период Холокоста:Персоналии
Умершие в концлагере Освенцим
Повешенные в Польше